Bully – comune francese della Loira
Bully – comune francese del Rodano
Bully – comune francese della Senna Marittima
Bully – film del 2001 diretto da Larry Clark 
Bully – documentario del 2011 diretto da Lee Hirsch
Bully – videogioco pubblicato dalla Rockstar Games (2006)
Bully – furgone Volkswagen